Transaction Capabilities Application Part: een signaleringsprotocol 
 Acetonperoxide: een scheikundige verbinding
 To Catch a Predator: televisieprogramma/undercoveroperatie